Oettingen in Bayern – comune tedesco di 5.190 abitanti, situato nel land della Baviera
 Öttingen – antica famiglia nobile della Franconia, in Germania